Премьер Виктории — глава правительства австралийского штата Виктория. Премьером становится лидер партии, способной обеспечить себе большинство в законодательном собрании штата; назначается губернатором.

Правительство появилось в Виктории в 1855 году, в колониальные времена; в 1885 году оно стало ответственным перед местным парламентом. До 1892 года глава правительства здесь нередко именовался премьером, хотя официально должность так не называлась. В то время, как правило, глава правительства Виктории совмещал свои полномочия с ещё какой-нибудь должностью — был главным секретарём или казначеем, за которую и получал зарплату. Первым «профессиональным» премьером Виктории без совмещения с другими должностями стал Уильям Шилс в 1892 году.

В настоящее время должность занимает Дэниел Эндрюс, глава  Австралийской лейбористской партии.

Список премьеров

График

Примечания

Ссылки 
 

 
Премьеры
Премьеры